Strana pořádku je název či přezdívka více politických subjektů:

 Strana pořádku (Francie) – francouzská politická strana v 19. století
 Strana pořádku (Irsko) – přezdívka irské středopravicové strany Fine Gael
 Strana pořádku (Rakousko-Uhersko) – české politické uskupení v Blovicích na konci 19. století
 Strana pořádku (Turecko) – turecká politická strana založená v roce 1970